Nieuwendijkbrug (Itegem)
 Nieuwendijkbrug (Kampen)